Eine Fremdenlegion ist ein militärischer Verband, der überwiegend aus ausländischen Freiwilligen besteht.

Derzeit existierende Fremdenlegionen 
 Frankreich: Légion étrangère, gegründet 1831, Teil der französischen Streitkräfte
 Rojava: International Freedom Battalion, gegründet 2015, Teil der Volksverteidigungseinheiten
 Ukraine: Internationale Legion der Territorialverteidigung der Ukraine, gegründet 2022, Teil der ukrainischen Streitkräfte

Historische Fremdenlegionen 

 Spanien: Legión Española, gegründet 1920, Teil der spanischen Streitkräfte
 Spanien: Internationale Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg, gegründet 1936, aufgelöst 1938
 NS-Staat: siehe Liste der Divisionen der Wehrmacht#Großverbände mit ausländischen Freiwilligen und Ausländische Freiwillige der Waffen-SS

Weblinks 

Militärischer Verband